Osoby:
 Karel Vácha  – czeski piłkarz
 Ladislav Vácha – czeski lekkoatleta
 Lukáš Vácha – czeski piłkarz

Zobacz też:
 Wacha